Siddi pode se referir a:

 Sidi, um termo árabe honorífico Sayyid, Sayyidi, Sayyed, Sayid, Saiyid, Sidi (Maghrebi)
 Siddi, um grupo étnico do Paquistão e da Índia, de descendentes de africanos.
 Siddis de Karnataka 
 Siddhi, um termo espiritual hindu
 Siddi (Sardenha), a comune italiana,
 Siddi (Nepal), aldeia no Nepal

Desambiguação